Viktor Rembold ist der Name folgender Personen:

* Viktor Rembold (Politiker) (1846–1916), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), MdL Württemberg 
 Viktor Rembold (Ingenieur) (1884–1970), deutscher Schiffsbauingenieur und Hochschullehrer